Чемпионат Белоруссии по футболу среди женщин 2020 (29-й чемпионат Республики Беларусь по футболу среди женских команд) — чемпионат по футболу среди женских команд 2020 года в Высшей лиге.

В турнире участвуют восемь команд. Турнир проходил в три круга. Динамо-БГУФК из Минска впервые победил в Чемпионате.

Турнирная таблица

Бомбардиры 
 С. Симпореen (Динамо-БГУФК) — 19
 Е. Дудко (Неман) — 18
 K. Ольховикen (Динамо-БГУФК) — 18
 T. Химич («Минск») — 17
 E. Огбиагбевха	(«Минск») — 16
 A. Шуппо (Динамо-БГУФК) — 15.

Примечания 

Чемпионат Белоруссии по футболу среди женщин
Спорт в Белоруссии в 2020 году
2020 год в женском футболе